Гитлер () — немецкая фамилия:

Семья Гитлера 
 Гитлер, Адольф (1889—1945) — основоположник и центральная фигура нацизма, основатель тоталитарной диктатуры нацистской Германии.
 Гитлер, Алоис (1837—1903) — его отец.
 Гитлер, Алоис (младший) (1882—1956) — единокровный брат Адольфа Гитлера.
 Гитлер, Уильям Патрик (1911—1987) — сын Алоиса Гитлера мл., племянник Адольфа Гитлера.
 Гитлер, Хайнц (1920—1942) — сын Алоиса Гитлера мл., племянник Адольфа Гитлера.
 Гитлер, Ангела (1883—1949) — единокровная сестра Адольфа Гитлера.
 Гитлер, Ева (1912—1945) — жена Адольфа Гитлера.
 Гитлер, Клара (1860—1907) — мать Адольфа Гитлера.
 Гитлер, Паула (1896—1960) — младшая сестра Адольфа Гитлера, последний ребёнок Алоиса Гитлера и его третьей жены Клары Гитлер.

Другие персоналии 
 Гитлер, Семён Константинович (1922—1942) — красноармеец, участник обороны Одессы и Севастополя в Великой Отечественной войне.
 Гитлер-Барский, Иосиф (1898—1990) — общественный деятель еврейской общины Польши.
 Гитлер, Наталья (род. в 1987) — бразильская спортсменка, звезда футволея.
 Уунона, Адольф Гитлер (род. 1965 или 1966) — намибийский политик.

См. также 
  (1928—2019) — американский музыкальный критик.
 Elvis Hitler — американская рок-группа, играющая сайкобилли.
 1-я танковая дивизия СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер»
 «Адольф Гитлер» — музыкальная группа, проект Егора Летова и братьев Лищенко.